USS Stromboli ha sido el nombre de tres buques al servicio de la Armada de los Estados Unidos. Todos han sido nombrados por la isla de Stromboli en el mar Tirreno:

 El primer USS Stromboli era un bergantín originalmente llamado Howard, que fue comprado por la Marina en 1846. Sirvió durante la Guerra México-Estadounidense como parte de la flota de bloqueo. Fue dada de baja el 6 de septiembre de 1848 y vendida ese mismo año.
 El segundo USS Stromboli (de nombre original del USS Spuyten Duyvil), un buque torpedero construido en 1864 para el servicio hacia el final de la Guerra Civil estadounidense.
 El tercer USS Stromboli fue el nombre que tuvo brevemente el USS Wassuc un monitor, en 1869.